У́лица Довже́нко — название улиц в различных населённых пунктах:

Казахстан 
 Улица Довженко — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Улица Довженко — улица в Москве.

Украина 
 Улица Довженко — улица в Днепре.
 Улица Довженко — улица в Донецке.
 Улица Довженко — улица в Запорожье.
 Улица Довженко — улица в Луцке.
 Улица Довженко — улица в Полтаве.
 Улица Довженко — улица в Чернигове.

См. также 
 Улица Александра Довженко